Aldo Arzilli – politico italiano
 Giuseppe Arzilli – politico sammarinese
 Primo Arzilli – fantino italiano